Pornai var en prostituerad under antikens Grekland. Att vara pornai innebar att man enbart erbjöd sexuella tjänster, till skillnad från hetärerna som kunde spela musik eller dansa med mera under männens olika tillställningar som exempelvis symposion.

Antikens Grekland
Prostitution
Kvinnor från antikens Grekland